Ulica Towarowa w Olsztynie
 Ulica Towarowa w Poznaniu
 Ulica Towarowa w Warszawie

Towarowa